Sezon 1984/85 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Le Havre AC
 OGC Nice
 Stade Rennais

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1984 w piłce nożnej
1985 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1984 we Francji
1985 we Francji